Boleslav von Böhmen ist der Name folgender Herrscher:
 Boleslav I. (Böhmen) (um 915–972), Herzog von Böhmen
 Boleslav II. (Böhmen) († 999), Herzog von Böhmen
 Boleslav III. (Böhmen) (vor 999–1037), Herzog von Böhmen
 Boleslav IV. (965/967–1025), Herzog von Böhmen, siehe Bolesław I. (Polen)